Goidhoo ist der Name folgender Inseln der Malediven:

 Goidhoo (Goidhoo-Atoll) im Goidhoo-Atoll
 Goidhoo (Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll) im Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll ()